1 miejscowość we Francji: 
 Creil – miejscowość i gmina we Francji

1 miejscowość w Holandii:
 Creil – miejscowość w Holandii